Kastel San Pjetro ima više značenja:
 Kastel San Pjetro (Alesandrija)
 Kastel San Pjetro (Askoli Pičeno)
 Kastel San Pjetro (Mačerata)
 Castel San Pietro Sabino